El término Risaralda puede hacer referencia, en esta enciclopedia, a estos artículos relacionados con Colombia:

 a Risaralda, un departamento de ese país;
 al río Risaralda, en el eje cafetero;
 a Risaralda, un municipio del departamento de Caldas.